Transformer — второй студийный альбом американского музыканта Лу Рида, был издан в декабре 1972 года.

Предыстория 
В отличие от своего предшественника — альбома Lou Reed, восемь песен которого были написаны в период пребывания автора в группе Velvet Underground, Transformer содержит в основном новый материал. Однако в альбоме есть несколько песен, которые датируются временем, когда он находился в составе своей прошлой группы. Это были демоверсии песен Velvet Underground — «New York Telephone Conversation», а также «Andy’s Chest» и «Satellite of Love», которые появились в переизданиях альбома в 1985 и 1995 годах соответственно.

Запись 

Альбом был спродюсирован Дэвидом Боуи и Миком Ронсоном, они оба были поклонниками творчества Рида и группы Velvet Underground. Боуи косвенно сослался на Velvet Underground в примечаниях к своему альбому Hunky Dory и регулярно исполнял композиции «White Light/White Heat» и «Waiting for the Man» на концертах и на BBC, в течение 1971—1973 годов. Он даже начал записывать свою версию песни «White Light/White Heat» для альбома Pin Ups, но она так и не была закончена; Ронсон позже записал эту композицию для своего сольного альбома Play Don’t Worry в 1974 году.

Мик Ронсон, который в то время был гитаристом группы The Spiders from Mars, сыграл важную роль в записи пластинки. Он выступил в качестве сопродюсера, аранжировщика и основного музыканта рекорд-сессий (кроме контроля записи, Ронсон играл на гитаре и фортепиано, а также исполнил бэк-вокал), помимо всего прочего, именно он написал знаменитую струнную аранжировку для композиции «Perfect Day». Рид высоко оценил вклад Ронсона, в документальном фильме «Classic Albums» он хвалил красоту аранжировок Мика, в которых тот отодвигал вокал на задний план, чтобы выделить струнные инструменты. Песни появившиеся на пластинке, сейчас являются одними из самых известных произведений Рида, в том числе «Walk on the Wild Side», «Perfect Day» и «Satellite of Love». Коммерческий успех альбома поспособствовал переходу музыканта от культового статуса, в ранг международной звезды.

Композиция «Andy’s Chest» была записана в 1969 году, для «потерянного четвёртого альбома Velvet Underground», а демоверсия «Satellite of Love» предназначалась для пластинки Loaded 1970 года, но ни одна из них так и не была использована. Во время записи Transformer темп этих песен был замедлен. Хотя авторство всех треков альбома приписывают Лу Риду, давно ходят слухи, что «Wagon Wheel» на самом деле композиция Дэвида Боуи. Несмотря на то, что Velvet Underground не исполняли композицию «Vicious» на концертах, её появление датируют периодом пребывания Рида в этой группе и проводят параллели с влиянием Энди Уорхола. Согласно словам Рида, Уорхол сказал ему, что он должен написать песню о ком-то порочном. Когда Рид спросил, что он имеет в виду, Уорхол ответил, «О, ну знаешь, порочный, — это… ну, как если бы я ударил тебя цветком» ().

Обложку для альбома создал известный рок-фотограф Мик Рок.

Отзывы критиков 

Альбом получил противоречивую оценку от журнала Rolling Stone, автор рецензии —  выделил четыре «качественные» песни: «Vicious», «Walk on the Wild Side», а также «Hangin’ ’Round» и «Satellite of Love», тем не менее он забраковал остальные композиции, назвав их «выпендрёжными гомо-треками», и посетовал, что Риду не хватает уверенности в себе. В ретроспективе обзоре для альманаха The Rolling Stone Album Guide (2004), Том Халл писал, что Рид «сочинил кучу умных, свежих вещей и попытался нажиться на модном, андрогинном глэм-роке продюсера Дэвид Боуи, который поработал достаточно хорошо, пример — прорывная „Walk on the Wild Side“».

Марк Деминг из AllMusic писал в своей рецензии:

Наследие 
В 1997 году Transformer занял 44 место в опросе Музыка Тысячелетия, проведенном розничной сетью , телеканалом Channel 4, газетой The Guardian и радиостанцией  в Великобритании. В списке еженедельника New Musical Express «Величайшие альбомы всех времен» пластинке присудили 55-ю позицию. В 2003 году альбому был поставлен на 194-е место в списке журнала Rolling Stone «500 величайших альбомов всех времен». Кроме того, он занял 96-ю строчку в списке журнала Q «100 величайших альбомов всех времен».

В 1996 году песня из альбома Transformer «Perfect Day» вошла в саундтрек к фильму «На игле», снятому по одноимённому роману Ирвина Уэлша.

Список композиций

Участники записи 
Сведения взяты из буклета альбома.

Музыканты 
 Лу Рид — гитара, клавишные, вокал
 Херби Флауэрс — бас, контрабас, туба на «Goodnight Ladies» и «Make Up»
 Мик Ронсон — соло-гитара, фортепиано, блокфлейта, бэк-вокал, струнные аранжировки
  — ударные

Дополнительные музыканты 
 Дэвид Боуи — бэк-вокал
  — баритон-саксофон на «Goodnight Ladies» и «Walk on the Wild Side»
  — бэк-вокал
 Барри Десоуза — ударные
 Ричи Дхарма — ударные
 Клаус Форман — бас
 Кен Скотт — звукоинженер

Хит-парады 
Первый сингл альбома — «Walk on the Wild Side» имел международный успех, несмотря на «взрослую» тематику лирики (текст был отредактирован в некоторых странах, а в нескольких странах сингл был вообще запрещен). Сейчас эта композиция считается визитной карточкой Лу Рида. «Satellite of Love» был издан в качестве второго сингла в феврале 1973 года. В 2002 году, в версии изданной к тридцатилетию альбома, помимо демоверсий песен «Hangin' Round» и «Perfect Day», был добавлен скрытый трек, содержащий рекламу альбома.

Альбом

Сингл

Продажи и сертификации

Примечания

Литература 
 

Альбомы Лу Рида
Альбомы RCA Records
Альбомы глэм-рока
Альбомы, спродюсированные Дэвидом Боуи
Альбомы, записанные на Trident Studios
Альбомы, вошедшие в список 500 величайших альбомов по версии журнала Rolling Stone
Альбомы, оформленные Миком Роком